Brownsboro – centro abitato del Texas
Brownsboro – centro abitato del Kentucky
Brownsboro – comunità non incorporata dell'Alabama
Brownsboro – comunità non incorporata dell'Oregon